Hartz Mountains ist der Name zweier Gebirge:
 Hartz Mountains (Nunavut), ein Gebirge auf der Baffininsel, Nunavut, Kanada
 Hartz Mountains (Tasmanien), ein Gebirge im Süden von Tasmanien, Australien